Mariniste peut désigner :
 Un partisan de Marine Le Pen ;
 Un pratiquant du marinisme, un style littéraire.